Лабеллумы — видоизменённые нижнегубные щупики двукрылых, которые имеют вид двух полукруглых присосок с расположенным между ними отверстием по центру для приёма пищи. К этому отверстию сходятся погружённые под поверхность лабеллумы псевдотрахеи — тонкие трубочки с мелкими порами, которые погружены склеритами. Полужидкая пища отфильтровывается через поры. Проникая в псевдотрахеи, жидкая пища попадает в пищевое отверстие, которое окружают крепкие зубцы. При выворачивании лабеллумов зубцы оголяются и служат для дробления твёрдых субстратов, при складывании лабеллумов они опускаются внутрь. Из-за эластичности и мягкости мембраны лабеллумов, хоботок мух способен охватывать мелкие частички пищи, плотно прижиматься к субстратам и проникать в узкие щели. Лабеллумы двигаются при помощи отдельных склеритов.

Литература 

Анатомия насекомых
Двукрылые